Filali ist der Familienname folgender Personen:

 Abdellatif Filali (1928–2009), marokkanischer Politiker und Diplomat 
 Azza Filali (* 1952), tunesische Schriftstellerin
 Manel Filali (* 1981), algerisch-französische Sängerin, siehe Milk & Honey (deutsche Band)
 Mohammed El Filali (* 1949), marokkanischer Fußballspieler
 Yasmina Filali (* 1975), deutsche Schauspielerin